O Observatório Astronômico do Morro Santana (OMS) é um dos diversos observatórios brasileiros e é propriedade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A astronomia na Universidade existe antes mesmo da formalização institucional da universidade em 1934, com a fundação do Observatório Astronômico (OA) em 1908.

Em 1970 foi construído o Observatório do Morro Santana, com um telescópio Zeiss de 50 cm de diâmetro, sob a chefia de Edemundo da Rocha Vieira, que havia concluído doutorado no Instituto Argentino de Radioastronomia da Universidade de Buenos Aires, sob orientação de Carlos Oton Rüdiger Jaschek (1926-1999), sobre a distribuição de hidrogênio neutro no centro da Galáxia. Em 1971, na reestruturação das universidades federais, o Instituto de Física (IF) da UFRGS criou o Departamento de Astronomia, que passou a administrar o OA. Participaram da primeira reunião desse Departamento, em 22/3/71, já no Observatório do Morro Santana, os professores José Carlos Haertel, Edemundo da Rocha Vieira, Vitor Francisco de Araújo Haertel e Jorge Alberto Castro de Faria e os bolsistas Rogério Livi e Silvia Helena Becker Livi. Consolidavam-se assim as atividades de ensino, pesquisa e extensão em astronomia na UFRGS, incluindo a decisão de construir um fotômetro estelar e oferecer a disciplina Ver Fotometria. “Introdução à Astronomia” a cargo de Edemundo da Rocha Vieira, que tornou-se obrigatória dentro dos cursos de bacharelado e licenciatura em física.

Trabalhos realizados no OMS 

 Redermination of Periods of Variable Stars UZ Leonis V502 Ophinei, WZ Hidrae,UY Bootis and YY Eridani. Strauss, F.M. Publicado na Astronomical Society of the Pacific em 1976. 88(524)531-4 

 Strip Photometry of Diffuse Objects I. The Structure of Comets Kohoutck (1973 XII) Bradfield (1973III).  Strauss, F.M. Pubilcado na Astronomy & Astrophysic em 1977. 55,299-302 

 Strip Photometry of Diffuse Objects II. Multicolor Observation of Globular Cluster. Strauss, F.M. Publicado na Astronomy & Astrophysic em 1978. 33,315-22 

 Balmer Line Photometry of the 30 Doradus Nebula. Strauss, F.M., Braz M.A.,Ducati J.R. na Astronomy & Astrophysic em 1979. 74,280-3 

 A Techique for Brightness Meassurements of Cometary Nuclel. Strauss, F.M. Publicado na Icarus em 1979. 39,65-8 

 Photometric Variable Stars in the Field of Open Clusters. Clariá, J.J.,Escosteguy, L.A., Pulicado na Infomation Bulletin of Variable Stars Budapest em 1979.  

 Wide-and Narrow-Band Photometry of stars in a Field Around Collinder 135. Clariá, J.J., Kepler,S.O. Publicado na Astronomical Society of the Pacificem 1980. 92-501 

 Narrow-band Photometry of Bright Be Stars. Clariá, J.J., Escosteguy, L.A. Publicado na Astronomical Society of the Pacific,San Francisco em 1981. 95(555),636-40 

 Standard Stars for Halpha Fotometry. Strauss, F.M., Ducati, J.R. Publicado na Astronomy & Astrophysic em 1981. 44,377. 

 DDO Photometry of G and K Stars. Pastoriza, M.G., Storchi-Bergmann, T., Livi,S.H.B. Publicado na  Astronomical Society of the Pacificem 1982. 94,347-49. 

 Rapid Optical Variation of the Semiregular Variable R Crt. Livi, S.H.B.,Storchi-Bergmann,T. Publicado no AStronomy Journal em 1982. 87(12),1783-7   

 Measurements of the Equivalent Width of the H Beta Emission Line and Age Determination of Hii Regions of the LMC and SMC. Dottori, H., Bica, E. Publicado na Astronomy & Astrophysic em 1981. 102,245-49   

 -DDO Integrated Photometry of Globular Clusters and Inicial Chemical Evolution of the Galaxy. Bica, E., Pastoriza M.G. Publicado na Astrophysic Space Sel. em 1983. 91,99-123   

 DDO-Photometry and Metallicity of E and SO Galaxies and Globular Clusters of the LMC and SMC. Dottori, H., Bica, E. Pastoriza, M.G. Publicado na Astrophysic Space Sel. em 1983. 91,79-81   

 B, V DDO Photometric Observation of Red Variable Stars. Storchi-Bergmann, T., Livi,H.B., Costa, R.D.D. Publicado na Astrophysic Space Sel. em 1984. 100,341   

 Ages and Metallicities of LMC and SMC Erd Clusters Through Hbeta and G band Photometry. Bica, E., Dottori, H., Pastoriza, M.G. Publicado na Astronomy & Astrophysic em 1986. 156,261-67   

 Strip Photometry of Comet Halley. Ducati, J.R., et alli., proc. 20 th SLAB Symposium on the Exploration of Halleys's Comet, Heldelberg 1986.   

 Strip Photometric of Comet Halley. Ducati J.R. Publicado na Revista Mexiacana de Astronomia em 1987. 14(2),644   

 Sistema de Aquisição de dados para o Foto-Elétrico do Telescópio da UFRGS. Zimmerman, S., Livim S.H.B. Pblicado na Revista de Física Aplicada Intr., Vol. 3,n°1 em 1988.   

 Comet Okazaku-Levy-Rudenko (1989r) Ducati, J.R., Bevilacqua, C.M. Publicado na IA. Cir. em 1989. 4948

Ligações externas 
 Observatório Astronômico do Morro Santana
 Livro: História da Astronomia no Brasil (2013) Vol. 2.

Observatórios astronômicos do Brasil